

Geografia

Austria 
 Sankt Michael im Burgenland – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Güssing
 Sankt Michael im Lungau – gmina targowa w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Tamsweg
 Sankt Michael in Obersteiermark – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leoben

Zobacz też 
 Saint-Michel
 San Michele
 St. Michael